Die 22. Eishockey-Weltmeisterschaft und 33. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 25. Februar bis 6. März 1955 in der Bundesrepublik Deutschland statt. Es war eines der ersten sportlichen Großereignisse, die in Nachkriegsdeutschland ausgetragen wurden und fand dementsprechend großen Zuschauerzuspruch. Spielorte waren Köln, Düsseldorf, Krefeld und Dortmund. Insgesamt nahmen 14 Mannschaften an dieser WM teil, was einen neuen Teilnehmerrekord für die Nachkriegszeit darstellte. Dies führte dazu, dass fünf leistungsschwächere Teams ein B-Turnier (Junioren-Turnier genannt) austrugen, an dem als sechstes Team außer Konkurrenz eine deutsche B-Mannschaft teilnahm.

Sportlich wurde das Turnier von der Rivalität zwischen Rekordweltmeister Kanada und dem vorjährigen Sensationsweltmeister UdSSR geprägt. Die Kanadier nahmen Revanche für die sensationelle 2:7-Niederlage des Vorjahres und holten sich ihren 16. Titel. Für den entthronten sowjetischen Titelverteidiger blieb zumindest der zweite Europameistertitel.

A-Weltmeisterschaft 
Die A-Weltmeisterschaft der Herren wurde in Köln, Dortmund, Düsseldorf und Krefeld ausgetragen.

Spiele

Abschlusstabelle der Weltmeisterschaft

Meistermannschaften

Abschlussplatzierung der Europameisterschaft 

Eishockey-Europameister 1955
 UdSSR

B-Weltmeisterschaft 
Auch die Junior-Gruppe genannte B-Weltmeisterschaft der Herren wurde in Dortmund, Düsseldorf, Köln und Krefeld ausgespielt.

Spiele

Abschlusstabelle der B-Weltmeisterschaft 

+ außer Konkurrenz

Sieger der B-Weltmeisterschaft 1955:  Italien

1955
Europameisterschaft 1955
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1955
Sportveranstaltung in Düsseldorf
Eishockeywettbewerb in Köln
Sportveranstaltung in Dortmund
Sportveranstaltung in Krefeld